AX – samochód osobowy marki Citroën
 .ax – domena zarezerwowana dla Wysp Alandzkich
 AX – jeden z rejestrów ogólnego przeznaczenia w procesorach z rodziny x86.

Geokodowanie 
 AX – Wyspy Alandzkie (oznaczenie kodowe wg ISO 3166-1 alfa-2)